„Борците за свобода: Лъчът“ () е американски анимиран уеб сериал, базиран на комиксовия герой на компанията ДиСи. Сюжета се развива в същата вселена на „Стрелата“, „Светкавицата“, „Легендите на утрешния ден“, „Константин“, „Супергърл“, „Лисицата“, „Батуоман“, „Черната мълния“ и „Супермен и Лоис“. Епизодите се пускат по „CW Seed“, като първият сезон се състои от 6 епизода. Премиерата на първия сезон е на 8 декември 2017 година, а на втория е на 18 юни 2018 г.

Сюжет 
Рей Тирел е репортер, който поради стечение на обстоятелствата се придобива със суперсили с които може да манипулира светлината.

Герои 

 Ръсел Тови – Рей Тирел / Лъчът и Рей Тирел / Лъчът (Земя-Х)
 Джейсън Мичъл – Джон Трухило и Джон Трухило / Черният Кондор (Земя-Х)
 Дилшад Вадсариа – Джени Найт и Джени Найт / Фантом Лейди (Земя-Х)

Епизоди

Сезон 1 (2017)

Сезон 2 (2018)

Източници

Външни препратки 
 

Американски сериали
Фентъзи сериали
Сериали, базирани на ДиСи Комикс
Сериали с ЛГБТ тематика